Le tofalar, aussi appelé tofa ou karagas, est une langue turque parlée  dans le raïon de Nijneoudinsk, dans l'oblast d'Irkoutsk en Russie.

Une langue menacée 
Au recensement soviétique de 1989, la population des Tofalar s'élevait à  personnes, mais la langue n'était plus parlée que par  d'entre eux. Harrison, en 2001, n'identifie plus que  locuteurs. La langue est menacée de disparition rapide.

Classification interne 
La langue est classée dans le groupe sibérien des langues turques. Le turcologue russe N. Baskakov la classe cependant avec l'ouïgour, c'est-à-dire dans le groupe oriental.

Écriture

Notes et références

Sources

Voir aussi

Liens internes 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues altaïques
 langues turques 
 langues turques sibériennes

Liens externes 
 
 
  Le tofalar dans le site web russe de l'Unesco consacré aux langues sibériennes
 

Inventaire de langues
Langue turque sibérienne